der Stifter ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Rudolf IV. der Stifter (1339–1365), (Erz-)Herzog von Österreich, siehe Rudolf IV. (Österreich)
 Ulrich der Stifter (1226–1265), Graf von Württemberg, siehe Ulrich I. (Württemberg)
 Johann Ernst (Graf) der Stifter (1643–1709), Bischof von Seckau und Fürsterzbischof von Salzburg, siehe Johann Ernst von Thun und Hohenstein

Siehe auch:
 Stifter (Begriffsklärung)